Krzysztof Ciepliński (1952–2008) – muzyk, gitarzysta, wokalista, specjalista od skrzypiec i instrumentów strunowych
 Krzysztof Ciepliński (ur. 1969) – doktor habilitowany nauk matematycznych